Конде́йша (, ) — португальська власна назва.

Топоніми

Кондейша-а-Веля (Кондейша-Стара) — парафія.
 Кондейша-а-Нова (Кондейша-Нова) — муніципалітет.
 Кондейша-а-Нова (парафія)